Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van december 2016 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 23 december 2016.

Vrouwen 12